Хазара — многозначный термин.

 Хазара — иранский язык (по другим данным наречие языка дари). 
 Хазара — сельский населённый пункт в Карманинском районе Навоийской области, Узбекистана.